A Diretoria de Abastecimento (DAbst) é o órgão de apoio técnico normativo do Comando Logístico incumbido de prever e prover, no campo da atividade logística de suprimento, os recursos e serviços de sua competência necessários ao Exército Brasileiro.

Ligações externas 
 

Unidades administrativas do Exército Brasileiro